Ракитин, Николай:
 Ракитин, Николай Александрович (1894—?) — хирург, заслуженный врач РСФСР, почетный гражданин Туринска.
 Ракитин, Николай Васильевич (1896—1937) — советский военный деятель, комдив.
 Ракитин, Николай Николаевич (1913—2005) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.